Алекса́ндр Орло́в:
 
 
 Орлов, Александр Андреевич (род. 1938) — доктор педагогических наук.
 Орлов, Александр Анфимович (ок. 1790—1840) — русский писатель.
 Орлов, Александр Афиногенович (1862—1908) — русский военачальник, генерал-майор Свиты.
 Орлов, Александр Валерьевич (род. 1981) — российский легкоатлет.
 
 
 
 
 Орлов, Александр Игнатьевич (1918—1994) — Герой Советского Союза.
 
 Орлов, Александр Кондратьевич (1930—2011) — советский и российский учёный-экономист, народный депутат СССР.
 
 
 Орлов, Александр Михайлович (1895—1973) — сотрудник ЧК и НКВД, резидент НКВД во Франции, Англии и Испании, советник республиканского правительства Испании, перебежчик на Запад.
 Орлов, Александр Моисеевич (1896—1965) — помощник председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР, генерал-майор юстиции.
 Орлов, Александр Петрович (1840—1889) — русский геолог, учёный-сейсмолог.
 
 Орлов, Александр Семёнович (1885—1956) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Орлов, Александр Юрьевич (род. 1962) — советский и российский архитектор.
 Орлов, Александр Яковлевич (1880—1954) — советский астроном.